, cycliste et athlète américain,
Adolf Schreyer, peintre allemand,
Alfred Schreyer (1922-2015), violoniste, chanteur et militant culturel juif polonais, dernier juif de la ville survivant de la Shoah à Drohobytch et le dernier élève survivant de Bruno Schulz.
, golfeuse américaine,
, personnalité allemande,
Edward Schreyer, homme politique canadien,
, personnalité sportive américaine,
, inventeur allemand,
Karl Schreyer (1891-1956), membre de la Sturmabteilung,
, personnalité canadienne,
Lothar Schreyer, artiste allemand,
Michaele Schreyer, personnalité allemande,
, designer allemand,
, écrivain allemand.